Безіменна — річка в Україні, у Бердичівському районі  Житомирської області. Права притока Гнилоп'яті (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 30,3 км².

Розташування 
Бере початок у Іванківцях. Тече на північний захід і в Бердичеві впадає у річку Гнилоп'ять, праву притоку Тетерева.

Річку перетинають автомобільні дороги , .

Примітки 

Малі річки України
Річки Бердичівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви